Medal Wojenny Afrykański
 Medal Wojenny Brytyjski (1914-1918)
 Medal Wojenny Brytyjski (1939-1945)
 Medal Wojenny (Austro-Węgry)
 Medal Wojenny (Brazylia)
 Medal Wojenny (Turcja)

Zobacz też 
 Krzyż Wojenny